Čermná ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Čermná nad Orlicí, Gemeinde im Okres Rychnov nad Kněžnou 
Čermná u Staňkova, Gemeinde im Okres Domažlice 
Čermná v Krkonoších, Gemeinde im Okres Trutnov
Čermná ve Slezsku, Gemeinde im Okres Opava
Čermná, Ortsteil von Hrádek u Sušice, Okres Klatovy
Čermná (Libouchec), Ortsteil von  Libouchec, Okres Ústí nad Labem
Čermná na Moravě, Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Libavá, Okres Olomouc

Česká Čermná, Gemeinde im Okres Náchod 
Dolní Čermná, Gemeinde im Okres Ústí nad Orlicí 
Horní Čermná, Gemeinde im Okres Ústí nad Orlicí
Malá Čermná, Ortsteil von Hronov, Okres Náchod
Malá Čermná, Ortsteil von Čermná nad Orlicí, Okres Rychnov nad Kněžnou
Velká Čermná, Ortsteil von Čermná nad Orlicí, Okres Rychnov nad Kněžnou

siehe auch: Czermna